Коршівська сільська рада — Волинська область, Луцький район
 Коршівська сільська рада — Івано-Франківська область, Коломийський район